Nemanja Nikolić puede referirse a:

 Nemanja Nikolić (1987-), futbolista húngaro.
 Nemanja Nikolić (1988-), futbolista montenegrino.
 Nemanja Nikolić (1992-), futbolista montenegrino.
 Nemanja Nikolić (2001-), futbolista bosnio.